Jack Turner puede hacer referencia a:

Jackie Lee Turner , baloncestista estadounidense, nacido en 1930. 
John F. Turner, baloncestista estadounidense, nacido en 1939.
Jack Turner, piloto de automovilismo estadounidense.
Jack Turner, actor de películas para TV de Hallmark Channel.